Coppa KOVO 2006 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2006 – torneo di pallavolo maschile